Каллисто () — может означать:

 Каллисто — персонаж древнегреческой мифологии.
 Каллисто (1964—1983) — научно-исследовательское судно Дальневосточного отделения АН СССР.
  — научно-исследовательская ракета.
  — род моли в семействе моли-пестрянки.
 Каллисто — игрушка из серии .

Астрономия 
 (204) Каллисто — астероид в главном поясе астероидов.
 Каллисто — спутник планеты Юпитер.

Персоналии 
 Каллисто Гвателли (1818 или 1820—1899) — итальянский композитор и дирижёр.
 Калисто, Орландо (род. 1975) — бразильский футболист.

Искусство 
  — персонаж вселенной Marvel.
 «Каллисто» (1651) — опера Франческо Кавалли.
 Calisto — семейство шрифтов

 Живопись
 «Диана и Каллисто» (1556—1559) — картина Тициана.
 «Диана и Каллисто» (конец 1780-х) — картина итальянского художника Гаэтано Гандольфи.
 «Юпитер и Каллисто» (1744) — картина Франсуа Буше.

 Литература
 «Каллисто» (1957) — научно-фантастический роман Георгия Мартынова, а также упоминаемая в нём планета.
 «Каллисто» (2007) — роман .

Организации 
  — компания по разработке программного обеспечения, основанная Робертом Харрисом, Майком Бартой и Сетом Липкиным в мае 1989 года.
  — проект некоммерческой организации, направленный на то, чтобы позволить людям анонимно сообщать о сексуальном насилии.

См. также 
 Каллист

Примечания